Bund est un terme allemand et yiddish signifiant alliance, ligue, société, confédération ou fédération.
 En finance, c’est le diminutif et l’appellation courante de Bundesanleihe, un emprunt d’État à long terme émis par l’Allemagne.
 En histoire, on appelle « Bund » l’Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, un parti ouvrier socialiste juif fondé en 1897, très implanté en Europe de l’Est et aujourd’hui disparu.
 Der Bund est un quotidien suisse de langue allemande édité à Berne.
 Le Bund germano-américain était une organisation américaine nazie active dans les années 1930, dont l'objectif principal était de promouvoir une vision favorable de l'Allemagne nazie aux États-Unis. 
 En géographie, le Bund est un quartier de Shanghai, situé sur la rive occidentale de la rivière Huangpu et célèbre pour son architecture du premier tiers du , en particulier ses sièges de banques. 
 C'est le nom d'une promenade qui longe les quais et le terminal à paquebots au centre de Yokohama.